Their First Quarrel – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Georges Méliès
Their First Quarrel – cortometraggio del 1915 diretto da Sidney Drew